Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 7, СДЮШОР по спортивным единоборствам — государственное учреждение Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, которое располагается в г. Минске.

Специализация 
 вольная борьба
 греко-римская борьба
 дзюдо
 тхэквондо
 самбо
 кикбоксинг
 ушу

Известные воспитанники 
 Игорь Жуков
 Марина Владимировна Слуцкая
 Никита Леонидович Свирид
 Екатерина Прокопенко
 Андрей Фёдорович Казусёнок
 Александр Пискунов
 Вера Гореликова
 Пётр Романкевич
 Вадим Васьков
 Карен Тумасян
 Максим Спороденко
 Екатерина Верига
 Евгений Сергеевич Волчек
 Олег Лихтарович
 Иван Коротыш
 Илья Варченя
 Ксения Бакумова
 Лада Климович
 Михаил Владимирович Семёнов
 Анастасия Анатольевна Гучок
 Иван Михайлович Янковский
 Александр Николаевич Демьянович

Примечания

Ссылки 
Государственное учреждение «Специалисированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по спортивным единоборствам» (

Спорт в Минске
Учебные заведения Минска
Улица Короля (Минск)
Кикбоксинг в Белоруссии
Дзюдо в Белоруссии
Тхэквондо в Белоруссии
Вольная борьба в Белоруссии
Греко-римская борьба в Белоруссии
Ушу в Белоруссии
Самбо в Белоруссии
Детско-юношеские спортивные школы Белоруссии